Perm o PERM puede referirse a:
Perm, una ciudad de Rusia;
Krai de Perm, un sujeto federal de Rusia;
Óblast de Perm, un antiguo sujeto federal de Rusia;
Perm, una región histórica de Rusia que cubría aproximadamente los actuales Krai de Perm y República de Komi entre los siglos XIII y XVII;
Pérmico, un periodo geológico;
Permutación, en matemáticas;
Perm, una unidad de permeancia en materiales y membranas:
Perm Engine Company, empresa que sucedió a Aviadvigatel y a la Oficina de Diseño de Soloviev;
PERM, una computadora electrónica de Múnich (1952-1956);
Program Electronic Review Management, certificación laboral estadounidense.